Magda est un prénom féminin, parfois l'abréviation de , porté par différentes personnalités :

 Magda (Magdalena Chojnacka), DJ et compositrice de musique électronique née en Pologne.
 Magda (1956-), pseudonyme sous lequel publie Magda Seron, dessinatrice de BD belge,
 Magda De Galan (1946-), parlementaire belge,
 Magda Frank (1914-2010), sculptrice hongroise-argentine
 Magda Goebbels (1901-1945), femme de Joseph Goebbels,
 Magda Julin (1894-1990), patineuse artistique suédoise,
 Magda Schneider (1909-1996), actrice et chanteuse allemande,
 Magda Szabó (1917-2007), romancière hongroise,
 Magda Tagliaferro (1893-1986), pianiste française,
 Magda al-Sabahi (1931-2020), ou Magda, actrice égyptienne.

Autres 
 Magda est une municipalité de l'ouest de la Suède.
 Magda est une municipalité de l'État de São Paulo au Brésil.
 une variété de cerisier (Suisse centrale).
 Magda est le titre français du film allemand de Carl Froelich Heimat, sorti en 1938, avec Zarah Leander dans le rôle principal.

Homonymie de prénom